Kevin Williamson (scenarioschrijver), Amerikaans scenarioschrijver
 Kevin Williamson (politicus), Schots politicus
 Kevin Williamson (acteur), Canadees acteur
 Kevin Williamson (zwemmer), Iers zwemmer